Nick Fury – postać z komiksów wydawnictwa Marvel Comics
 Nick Fury – postać z produkcji franczyzy Filmowego Uniwersum Marvela
 Nick Fury – film telewizyjny produkcji 20th Century Fox Television z 1998 roku z Davidem Hasselhoffem w tytułowej roli